«Опытное вождение» () — немой короткометражный фильм неизвестного режиссёра. Премьера состоялась в декабре 1901 года в США. Не сохранился.

Сюжет 
Моррис Хоулетт ведёт машину.

В ролях 
 Моррис Хоулетт — в роли самого себя

Съёмки проводились в Бай-Шор 2 декабря 1901 года.

Ссылки 
 

Документальные фильмы США
Фильмы неизвестных режиссёров
Утерянные фильмы
Короткометражные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Фильмы США 1901 года
Фильмы о водителях